Рохат — професійний узбецький футбольний клуб з міста Кибрай Ташкентської області.

 Рохат — ресторан-чайхана у столиці Таджикистану місті Душанбе.
 Рохат — станція першої черги Кільцевої лінії Ташкентського метрополітену, «Дустлік-2» — «Куйлюк».